El nombre de Batalla de Don Cristóbal puede hacer referencia a dos enfrentamientos ocurridos en Entre Ríos, Argentina:
 Batalla de Don Cristóbal (1840)
 Batalla de Don Cristóbal (1870)